Osoby o tym nazwisku:
 Maria Angela Ardinghelli – włoski fizyk
 Niccolò Ardinghelli – rzymskokatolicki duchowny